Санту-Антониу-ди-Жезус:

 Санту-Антониу-ди-Жезус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Санту-Антониу-ди-Жезус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.